Križe (doorverwijspagina), plaatsen in Slovenië
Kríže, gemeente in Slowakije